"Bad Scene, Everyone's Fault", een nummer van het album Dear You
 Bad Scene, Everyone's Fault: Jawbreaker Tribute, een tribute-album ter ere van de punkband Jawbreaker